Первый случай заболевания COVID-19 во Французской Гвиане был зафиксирован 4 марта 2020 года.

Общие сведения 
12 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что новый коронавирус стал причиной респираторного заболевания в группе людей в городе Ухань (провинция Хубэй, Китай), о котором ВОЗ узнала 31 декабря 2019 года

Летальность от COVID-19 намного ниже, чем у SARS, пандемия которого произошла в 2003 году, однако заразность нового заболевания намного выше, что приводит к повышенной смертности.

Хронология

Март 
4 марта во Французской Гвиане подтвердились пять случаев COVID-19, все в Сен-Лоран-дю-Марони.

6 марта Гвианский космический центр приостановил запуски.

15 марта Президент Республики объявил о карантине. Запрещается выходить из дома, кроме покупок продуктов питания, поездок на работу, доступу к здравоохранению и физический упражнений в пределах 1 км от дома.

Марк дель Гранде, Префект Французской Гвианы, объявил о закрытии границ с Суринамом и Бразилией, обязательном 14-дневном карантине для лиц, приезжающих из-за границы, и комендантском часе с 21:00 до 05:00.

22 марта все пассажирские авиаперевозки были прекращены с 00:00.

24 марта Мари-Лор Финера-Хорт, мэр Кайенны, ввела комендантский час с 20:00 до 05:00, в отличие от остальной части региона.

30 марта тест члена сестринского персонала в доме престарелых в Кайенне дал положительный результат.

Апрель 

4 апреля тест лаборанта из центра больницы имени Андре-Роземона дал положительный результат.

Состоянием на 7 апреля было зарегистрировано 77 случаев, 34 человека выздоровели. Затронутые районы — Сен-Лоран, Куру, Кайенна и .  безвозмездно передала 1 300 000 масок для Мартиники, Гваделупы, Гвианы и Реюньона.

9 апреля 2020 года Европейский союз объявил о выделении гранта в размере 8 млн евро, который будет использоваться . Французская Гвиана является одним из 24 членов CARPHA.

Группа из 13 случаев была обнаружена в селе коренных народов Сесилия в Матури. 13 из 16 исследованных проб дали положительный результат. Префект приказал ограничить въезд/выезд в поселение.

10 апреля был опубликован доклад Учёного совета об эволюции коронавируса в заморских территориях, в котором содержится призыв к строгому карантину, удвоению вместимости больниц.

11 апреля Франция и Суринам объявили о совместных усилиях по предотвращению незаконного пересечения реки Марони, разделяющей Суринам и Французскую Гвиану, и установили КПП в Сен-Лоран-дю-Марони и Альбине. 13 апреля Префект мобилизовал армию для охраны реки на протяжении всей её длины.

12 апреля доктор Атем Каллель объявил, что пациент, который находился в ОРИТ со 2 апреля, был выписан. В реанимации не осталось пациентов.

13 апреля возникают опасения по поводу взвинчивания цен, однако Жиль Клаус, директор Carrefour Матури, отвергает обвинения.

15 апреля поступило сообщение о том, что после вспышки в Сесилии несколько деревень коренных народов, в основном расположенных в Матури и Макурии, добровольно самоизолировались.

Статистика

Примечания 

Гвиана Французская
Гвиана Французская
Эпидемии во Французской Гвиане